Tomko ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tomko (* 1963), slowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Dewey Tomko (* 1946), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jozef Tomko (1924–2022), slowakischer Kurienkardinal